La guasca es un género musical  arraigada de los departamentos colombianos de Antioquia y el Eje cafetero. La influencia mexicana en la música guasca es evidente, prácticamente es la base de esta música. La música mexicana se instaló y se arraigó en Colombia gracias al cine mexicano de la época de oro entre las décadas de 1930 y 1950, en el que se exponían músicas de diversos géneros populares mexicanos, como la ranchera, el corrido, el huapango, la norteña, la música de banda, entre otras. Particularmente en Antioquia, donde aquellos ritmos de origen mexicano viajaban a través de las ferrocarriles en formato de disco vinilo, los campesinos interpretaban sus propias versiones de rancheras y corridos, combinándolas con sonidos derivados del bambuco, el pasillo o el joropo; a esta nueva música se le nombró carrilera, guasca o guascarrilera. 

Esta denominación de "música guasca" se utiliza para describir cierto estilo de música caracterizado por ser casi elemental estructuralmente, de ritmos y letras fáciles y pegajosas, y apropiadas para la rumba simple, expresados en aires de clara influencia del folclore mexicano. La guasca  es esencialmente popular y campesina y su letra contiene un trasfondo imprescindible de humor simple y lenguaje vulgar, expresamente tolerado en este género, y sin ningún significado concreto aparte del chiste y la diversión en sí. Esta música ha sido una vía de expresión del pueblo raso paisa, en cierta forma una catarsis para gozar la vida en medio del laborar campesino. Como género musical constituye una interesante curiosidad de arte local rupestre. Sin embargo, otra parte del contenido lírico de la guasca tiende a la representación de la violencia entre individuos, al machismo campesino de la región y a otras condiciones sociales como la precariedad en la zona rural y demás aspectos de un escenario costumbrista del campo antioqueño.   

La población de Betania, departamento de Antioquia, se precia y enorgullece de ser "la capital de la música guasca" en Colombia. Cada año, en este municipio se celebra el mayor concurso del país en este género musical.

Hoy en día existen diversos estudiosos del origen de la música guasca, entre ellos el doctor Alberto Burgos Herrera, quien en numerosas ocasiones ha reconocido el origen e influencia mexicana en la música guasca.

Principales exponentes 
El principal exponente de la música guasca es el fallecido maestro popular Octavio Mesa, a quien mucho admira el conocido cantante Juanes, quien interpreta varias de sus composiciones. Otros exponentes son Gildardo Montoya, Darío Gómez, Libardo Álvarez, José A Bedoya y su conjunto, Arturo Ruiz del Castillo, Joaquín Bedoya, Juan Ibarra y los Chucureños, Luis Carlos Jaramillo, David Correa.

En una entrevista, tras aconsejar a cantautores jóvenes que le preguntaban sobre los pasos para llegar al éxito, Juanes abundó sobre su discográfica 4 Jotas, que apoya el talento colombiano a nivel internacional. Recordó, en este sentido, que uno de los primeros proyectos que realizó fue con Octavio Mesa. Por eso no es raro escuchar que algunas de sus canciones, como La camisa negra y La paga, lleven una mezcla de guasca con algo de su pop/rock latino.

Adicionalmente encontramos representantes entre los 40´s y 80´s como Las gaviotas, Las estrellitas, Evelio y Virgelina, El dueto América, Rómulo Caicedo y Las Hermanitas Calle, entre otros. En la actualidad aparecen duetos antioqueños que rememoran la musical guascarrilera como Las Alondras y Las Jefas Del Despecho.

Referencias

Enlaces externos 
 Música colombiana 

Cultura de Antioquia
Folclore de Colombia